Купата на УЕФА 1981/82 е 11-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Реваншът се играе в Чезена.
2 Реваншът се играе в Арнхем.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1981/82
 Купа на носителите на купи 1981/82

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1981/82

Лига Европа